|-
| (34701) 2001 OZ57||||19 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (34702) 2001 OW62||||20 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (34703) 2001 OZ67||||16 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (34704) 2001 OS80||||29 липня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34705) 2001 OA81||||29 липня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34706) 2001 OP83||||27 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (34707) 2001 OU86||||28 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 34708 Grasset||||29 липня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (34709) 2001 OW96||||25 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (34710) 2001 OS97||||25 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (34711) 2001 OV97||||25 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (34712) 2001 ON103||||29 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (34713) 2001 OO103||||29 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (34714) 2001 OB105||||28 липня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (34715) 2001 PO12||||12 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| 34716 Ґуццо (Guzzo)||||14 серпня 2001||Обсерваторія Пістоїєзе||Андреа Боаттіні,Лучано Тезі
|-
| 34717 Мірковіллі (Mirkovilli)||||14 серпня 2001||Обсерваторія Пістоїєзе||Андреа Боаттіні,Лучано Тезі
|-
| 34718 Кантаґаллі (Cantagalli)||||14 серпня 2001||Обсерваторія Пістоїєзе||Лучано Тезі,Андреа Боаттіні
|-
| (34719) 2001 PW47||||13 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (34720) 2001 PH54||||14 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (34721) 2001 QH5||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34722) 2001 QF9||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34723) 2001 QV14||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34724) 2001 QM18||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34725) 2001 QJ19||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34726) 2001 QA25||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34727) 2001 QV28||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34728) 2001 QM30||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34729) 2001 QJ42||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34730) 2001 QO45||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34731) 2001 QU47||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34732) 2001 QD48||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34733) 2001 QY52||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34734) 2001 QS64||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34735) 2001 QA69||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34736) 2001 QG69||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34737) 2001 QC71||||18 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 34738 Халберт (Hulbert)||||20 серпня 2001||Терр-От||С. Вольф
|-
| (34739) 2001 QO75||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34740) 2001 QJ77||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34741) 2001 QM77||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34742) 2001 QD79||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34743) 2001 QE80||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34744) 2001 QS86||||16 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (34745) 2001 QV90||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34746) 2001 QE91||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34747) 2001 QC92||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34748) 2001 QN93||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34749) 2001 QU93||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34750) 2001 QB97||||17 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34751) 2001 QO100||||22 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (34752) 2001 QU105||||23 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 34753 Зденекматіас (Zdenekmatyas)||||24 серпня 2001||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец,Петер Кушнірак
|-
| (34754) 2001 QG111||||25 серпня 2001||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (34755) 2001 QW120||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34756) 2001 QL139||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34757) 2001 QX139||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34758) 2001 QH148||||20 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (34759) 2001 QL151||||23 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34760) 2001 QR152||||26 серпня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (34761) 2001 QM179||||28 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (34762) 2001 QP180||||25 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (34763) 2001 QV189||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34764) 2001 QZ197||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34765) 2001 QG199||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34766) 2001 QP200||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34767) 2001 QV201||||22 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (34768) 2001 QK221||||24 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (34769) 2001 QB236||||24 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34770) 2001 QJ243||||24 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34771) 2001 QO252||||25 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34772) 2001 QU257||||25 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34773) 2001 QL260||||25 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34774) 2001 QX261||||25 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34775) 2001 QL263||||25 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (34776) 2001 QC269||||20 серпня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (34777) 2001 RH||2001 RH||6 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 34778 Хухунлік (Huhunglick)||||10 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| 34779 Чунґчіюнґ (Chungchiyung)||||10 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (34780) 2001 RB56||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34781) 2001 RK63||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34782) 2001 RV72||||10 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34783) 2001 RB75||||10 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34784) 2001 RS77||||10 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34785) 2001 RG87||||11 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (34786) 2001 RS87||||11 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (34787) 2001 RG109||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34788) 2001 RE114||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34789) 2001 SC2||||17 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (34790) 2001 SA4||||16 вересня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (34791) 2001 SU4||||18 вересня 2001||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (34792) 2001 SE10||||20 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (34793) 2001 SO12||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34794) 2001 SS25||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34795) 2001 SB34||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34796) 2001 SW35||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34797) 2001 SK38||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34798) 2001 SD45||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34799) 2001 SQ48||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34800) 2001 SD59||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

34700